Bunium agrarium är en flockblommig växtart som beskrevs av Abel Albert. Bunium agrarium ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
agrarium